Блейн Стотон (,  13 березня 1953, Гільберт Плен) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 500 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1968 року.

1973 року був обраний на драфті НХЛ під 7-м загальним номером командою «Піттсбург Пінгвінс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Азіаго», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Гартфорд Вейлерс», «Індіанаполіс Рейсерс», «Нью-Інгленд Вейлерс», «Цинциннаті Стінгерс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 534 матчі в НХЛ, включаючи 8 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Серед найкращих бомбардирів НХЛ — 1980.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1982.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Хокеїсти «Азіаго»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти АХЛ‎
Хокеїсти ліги Західного узбережжя‎‎
Хокеїсти ВХА‎‎
Задрафтовані «Піттсбург Пінгвінс»